Kwasniewski oder Kwaśniewski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Kwaśniewski (* 1954), polnischer Politiker, Präsident der Dritten Polnischen Republik
 Klaus Kwasniewski (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Peter Andrew Kwasniewski (* 1971), US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch:
 Kwaśniewska